

Persone 
 C. V. Wedgwood – storica inglese
 Emma Darwin, nata Emma Wedgwood – moglie di Charles Darwin
 Hensleigh Wedgwood – filologo, lessicografo e linguista britannico
 J. I. Wedgwood – vescovo cattolico britannico
 Josiah Wedgwood – ceramista inglese
 Josiah Wedgwood II – ceramista inglese, figlio di Josiah Wedgwood
 Josiah Wedgwood, 1º barone Wedgwood – politico britannico, bis-bisnipote di Josiah Wedgwood
 Susannah Darwin, nata Susannah Wedgwood – moglie di Robert Darwin
 Thomas Wedgwood – fotografo inglese, figlio di Josiah Wedgwood
 William Wedgwood Benn, 1° visconte Stansgate – politico britannico

Altro 
 Wedgwood – azienda di ceramiche britannica
 Stazione ferroviaria di Wedgwood – stazione ferroviaria di Barlaston, in Inghilterra (Regno Unito)
 Wedgwood – famiglia di scienziati inglese
 Scala di Wedgwood – scala di temperatura

Pagine correlate 
 Wedgewood